Clash at the Castle est un évènement de catch (lutte professionnelle) produite par la World Wrestling Entertainment (WWE), une fédération de catch américaine, qui est télédiffusée, visible en paiement à la séance, sur le WWE Network. L’événement aura lieu le , au Principality Stadium à Cardiff, au Royaume-Uni. C'est la première fois que la WWE organise un PLE en Europe.

Contexte 
Les spectacles de la World Wrestling Entertainment (WWE) sont constitués de matchs aux résultats prédéterminés par les scénaristes de la WWE. Ces rencontres sont justifiées par des  – une rivalité avec un catcheur, la plupart du temps – ou par des qualifications survenues dans les shows de la WWE telles que Raw, SmackDown, 205 Live et NXT. Tous les catcheurs possèdent un gimmick, c'est-à-dire qu'ils incarnent un personnage gentil () ou méchant (), qui évolue au fil des rencontres. Un événement comme Clash of the Castle est donc un événement tournant pour les différentes  en cours.

Tableau des matchs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des pay-per-views de la WWE

Liens externes 
 Site officiel de la WWE

Catch en 2022